Simplu masculin la Abierto Mexicano Telcel 2022 a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2022. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului disputat pe o suprafață dură.

Alexander Zverev a fost campionul en-titre, dar a fost descalificat de către organizatorii turneului pentru comportament nesportiv la încheierea meciului său de dublu din primul tur. 

Rafael Nadal l-a învins pe Cameron Norrie în finalî cu 6–4, 6–4 câștigând titlul la simplu masculin. Nadal nu a pierdut nici un set în timpul turneului. A fost cel de-al patrulea titlu la Mexican Open și al 91-lea al carierei.

După ce Novak Djokovic a pierdut în sferturile de finală de la Dubai, Medvedev va deveni cel de-al 27-lea jucător de simplu clasat ca numărul 1 mondial ATP.

Pentru prima dată de la China Open 2013, patru din primii cinci jucători din clasamentul ATP au participat la același turneu ATP 500.

Învingându-l pe Laslo Đere, Stefanos Tsitsipas a devenit primul jucător masculin născut în 1998 sau mai târziu care a obținut 200 de victorii în carieră la nivel de turneu.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky losers

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022